Daisbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Daisbach (Aarbergen), Kirchdorf der Gemeinde Aarbergen im Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Daisbach (Waibstadt), Stadtteil und Dorf von Waibstadt im Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg; mit Burg und Schloss Daisbach

Gewässer:
 Daisbach (Aubach), rechter Zufluss des Aubachs nahe bei Daisbach, Gemeinde Aarbergen, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Daisbach, rechter Hauptstrang-Oberlauf des Kautschafgrabens (zum Schwarzbach) bis zum Ortsende von Daisbach, Stadt Waibstadt, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Daisbach (Maisbach), linker Zufluss des Maisbachs (zum Gauangelbach) nach Maisbach, Gemeinde Nußloch, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Daisbach (Schwarzbach), rechter Oberlauf des Schwarzbaches bis vor dem Stadtteil Eppstein, Eppstein, Main-Taunuskreis, Hessen

Siehe auch:
 Deißenbach